São Bento Abade kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Bento Abade (ort), Minas Gerais, 
 São Bento Abade (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar